Грин Ривер има више значења:
 Грин Ривер (Јута), град у америчкој савезној држави Јута
 Грин Ривер (Вајоминг), град у америчкој савезној држави Вајоминг

Види још 
 Зелена река